Речкунов - фамилия:
 Речкунов, Алексей Яковлевич — майор, кавалер ордена Святого Георгия IV класса
 Речкунов, Михаил Петрович (1870 — ок. 1921) — русский композитор, регент, преподаватель хоровых дисциплин.